Israel-Premier Tech Roland er et kvindeligt cykelhold fra Schweiz, som siden 2022 har kørt på UCI Women's World Tour. Holdet blev etableret i 2018 på russisk licens, men flyttede den til Schweiz i 2022.

Holdet

2023

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

Cykelhold fra Schweiz
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2018